Канти́га о дру́ге, пе́сня о дру́ге или пе́сня о ми́лом (гал.-порт. cantiga d'amigo соответствует современным ,  и ) — второй из трёх основных жанров куртуазной поэзии на галисийско-португальском языке, относящийся к трубадурской школе Пиренейского полуострова. В поэзии провансальских трубадуров не встречаются аналоги этого жанра, исключая единственную песню Раймбаута де Вакейраса [Oi] altas undas que venez suz la mar (BdT 392.5a) в переводе А. Г. Наймана — песня-романс о возлюбленном, уплывшем за море «Волны высокие, волны кругом».

Кантига о друге представляет собой второй по значимости лирический жанр первого литературного течения Пиренейского полуострова с использованием нового романского — в данном случае галисийско-португальского языка, выполнявшего роль литературного койне с конца XII до середины XV века.

Всего до наших дней дошло 500 кантиг о друге, представленных в двух из трёх основных антологий — в «Песеннике Национальной библиотеки» (или «Колоччи-Бранкути» Cancioneiro Colocci-Brancuti) и «Песеннике Ватикана» (Cancioneiro de Vaticana).
Относится к текстомузыкальным формам, но музыкальная нотация к песням о друге сохранилась только в одном источнике — в «Пергаменте Винделя», где представлены шесть кантиг о друге галисийского жонглёра XIII века Мартина Кодаса.

Термин 
Понятие «кантига о друге» обозначает песню (музыкально-поэтическое произведение), сочинённую мужчиной (трубадуром, сегрелом или жонглёром) от лица женщины (, ), иными словами — представляет женскую любовную песню. В отечественном литературоведении использовались также термины
«песня о милом», «песня о друге» и «песня о милом друге».

Если до 1913 года перевод понятия гал.-порт. cantiga как «песня» скептически воспринимался музыковедами, то после произведшего сенсацию обнаружения «Пергамента Винделя» потребовалось пересмотреть отношение к текстам кантиг. Благодаря появлению рукописи с текстами и музыкальной нотацией шести сочинений Мартина Кодаса (или Кодакса) до того времени малоизвестный галисийский жонглёр обрёл мировую славу. Восприятие кантиг средневековых песенников как поэтических текстов для песен с утраченной нотацией ещё более утвердилось после обнаружения «Пергамента Шаррера» в 1990 году с кантигами о любви португальского короля-трубадура Диниша I.

Источники и датировка 
Согласно Рипу Коэну (Rip Cohen), полный корпус кантиг о друге включает 500 песен, которые были созданы 88 поэтами между 1220 и 1350 годами (более точная датировка: 1220—1300). В древнейшем сборнике кантиг XIII века «Песеннике Ажуда» представлены кантиги о любви (песни о любви, сочинённые от лица мужчины), и нет ни одной кантиги о друге. Все сохранившиеся женские песни о любви записаны в «Песеннике Национальной библиотеки» (обозначается латинской литерой B) и «Песеннике Ватикана» (обозначается латинской литерой V). Из них 7 песен представлены только в сборнике B, а 9 других — только в V.

Происхождение 
А. И. Дробинский писал: «„Песни о милом“ (cantigas de amigo) несомненно восходят к древнейшим образцам народной поэзии, а некоторые, видимо, являются их обработкой». На архаичность этих песен ещё в 1894 году указывал Генри Ланг (Henry Roseman Lang), что было впоследствии подтверждено исследованиями Мануэла Педру Феррейры (Manuel Pedro Ferreira). Согласно И. А. Тертерян, более древние слои текстов песен о друге восходят к песням весенних земледельческих празднеств. Наличие данного автохтонного жанра свидетельствует в пользу того, что при создании собственной поэтической школы авторы иберийских королевств творчески воспринимали традиции провансальских трубадуров, но кантиги о друге воспринимали как свои собственные, то есть создаваемые без чужого воздействия. Писавшие на галисийско-португальском языке поэты Пиренейского полуострова осваивали традиционную народную женскую песню о любви, вводя в куртуазный универсум рыцарской поэзии новый жанр, отсутствовавший в провансальской поэзии. Ныне полный корпус из 500 кантиг о друге представляет собой наиболее обширное собрание женских любовных песен, дошедшее до нас из средневековой Европы.

По мнению Е. Г. Голубевой, харджи — короткие концовки мувашшахов средневековой Андалусии, — в которых девушка пела о своей любви, несколько напоминают песни о друге.

Тематика 
В то время как в песнях о любви рыцарь (трубадур), оруженосец (сегрел) или певец (жонглёр) воспевали красоту и достоинства госпожи (часто встречается прямое заимствование из провансальской традиции понятия в мужском роде относительно женщины: мой или буквально моя господин — mia senhor), дамы (dona), песни о друге описывают эмоциональные переживания девушки (donzela), чаще всего — радость предстоящей встречи или печаль в разлуке с возлюбленным. Милый друг (amigo) почти всегда находится вне событийного поля, «за кадром». Обычно девушка находится в одиночестве на лоне природы: в лесу, у реки, на берегу моря. Женский голос, который трубадур или жонглёр заставляет звучать в песне, вводит в определённый ограниченный универсум, наполненный эротизмом, предвкушением любви и контрастирующий с отношениями вассалитета недоступной и безразличной госпожи. В других кантигах этого жанра девушка изливает свои переживания подруге, сестре или просит совета у матери. В разновидности диалогической кантиги о друге () звучит диалог женского и мужского голосов, который начинает женский голос, также встречается диалог двух женских голосов. Так возникает хор голосов, именуемый театром голосов (theatre of voices), где различимы голоса автора, влюблённой девушки, её подруг или матери, и косвенная речь милого друга в передаче его возлюбленной. Кантиги о друге сочинялись и исполнялись мужчинами, но, исходя из их текстов, в них звучал женский голос. Правда, вовсе не исключается возможность исполнения песен этого жанра женщинами.

Театр голосов также представлен на границе жанров песней португальского жонглёра Лоуренсу Três moças cantavam d'amor (B 1262, V 867), которую Граса Видейра Лопеш (Graça Videira Lopes) относит к кантигам о любви, а Рип Коэн к кантигам о друге. Песня написана от лица мужчины (Лоуренсу), но в ней звучит и голос женщины: «Три девушки пели о любви <…> И сказала одна из них, моя госпожа: [в этом месте начинается рефрен, исполняемый госпожой жонглёра] Повторяйте со мной песнь моего друга».
В 1936 году бразильский композитор Эйтор Вила-Лобос сочинил «Песню моряка», предполагая, что эти стихи были написаны Жилом Висенте в 1500 году, и пребывая в неведении о песне Лоуренсу XIII века.

Форма 
С одной стороны, согласно некоторым источникам, кантиги о друге не испытали воздействия провансальской традиции. С другой стороны, Е. Г. Голубева писала:
И все же, несмотря на древние фольклорные черты, придающие им своеобразное очарование, «песни о друге» — явление трубадурской придворной поэзии, утонченная стилизация, не избежавшая влияния провансальской поэтики.
Формально в песнях этого жанра часто используется архаическое построение строфы, известное как «параллелизм», то есть повторение одной и той же идеи в двух соседствующих строках с незначительными изменениями последних слов. Такая простая ритмическая структура обычно называется «параллелистической». Наличие рефрена в 88 % сохранившихся кантиг о друге также указывает на фольклорное происхождение песен этого жанра. Как правило, применяется схема с короткими строфами.

Простейшее построение строфы кантиги о друге представлено двустишием с рефреном (2+1). Другие схемы включают два, три или четыре стиха с рефреном (2+2, 3+1, 3+2, 4+1, 4+2, и т. д.). Обычно рефрен содержит от одного до четырёх стихов, но самый короткий может состоять лишь из одного или двух слов. Редкий случай рефрена из пяти стихов представлен в песне о друге португальского трубадура Фернана Родригеса де Калейроса (Fernão Rodrigues de Calheiros) Madre, passou per aqui um cavaleiro (B 632, V 233) в переводе на русский язык В. Н. Андреева.
Кантиги без рефрена относятся к разряду мештрия (гал.-порт. meestria, ). Некоторые песни сопровождаются концовкой (гал.-порт. fiinda, ), рифмующейся в некоторых случаях как с последним стихом строфы, так и с рефреном. Поэтическая виртуозность наиболее изощрённых авторов воплощалась в использовании параллелистики с характерным приёмом «лейша-прен» (связкой или связыванием гал.-порт. leixa-pren,  — дословно «оставь связку»). Типичным при этом было построение строфы 2+1.

Параллелистическая техника заключается в повторении стиха с изменением последнего слова или нескольких слов, используется инверсия для создания новой рифмы. Параллелистика со связкой «лейша-прен» приводят к созданию повторяющихся звеньев в двойной цепочке стихов и усиливают ассоциации. Эти приёмы являются характерной особенностью средневековой лирики запада Пиренейского полуострова, отличающей школу галисийско-португальских трубадуров от провансальской школы. Схема построения одной из известнейших песен каталанского трубадура XIII века Сервери де Жирона (Cerveri de Girona) No.l prenatz lo fals marit Jana delgada! жанра виадера повторяет простейшую модель кантиги о друге 2+1 (двустишие с рефреном). Кроме этого поэт использовал параллелистическую технику c характерной для некоторых кантиг о друге связкой «лейша-прен», что, возможно, указывает на воздействие галисийско-португальской поэтики:
 2-й стих 1-й строфы становится 1-м стихом 3-й строфы,
 2-й стих 2-й строфы становится 1-м стихом 4-й строфы,
 2-й стих 3-й строфы становится 1-м стихом 5-й строфы,
 2-й стих 4-й строфы становится 1-м стихом 6-й строфы.
Такое построение не было свойственно провансальской поэзии, точнее — стало поздним нововведением Сервери де Жирона в окситанский канон и встречается в 16 сохранившихся сочинениях на этом языке.

Строфическая модель 2+1 изредка использовалось в кантигах о любви, например, у Бернала де Бонавала в песне A dona que eu am'e tenho por senhor (B 1066, V 657). Ещё одной отличительной, но редкой особенностью рефрена галисийских и португальских авторов было перемежевание его стихов с предыдущими строками строфы. Кантиги о друге некоторых авторов были объединены исследователями в циклы, к которым относятся песни об оленях галисийского (?) трубададура Перо Меого (Pero Meogo, три из них изданы на русском языке в переводе А. М. Гелескула), лиссабонские баркаролы португальского (?) жонглёра Жоана Зорро (или Жуана Зорру João Zorro), три кантиги о паломничестве (cantigas de romaria) к часовне св. Момеде (ermida de San Momede) Жоана де Кангаса, песни с упоминанием Виго Мартина Кодаса (Кодакса). Эти сочинения связаны одной тематикой и последовательным развитием событий.

O anel do meu amigo B 920, V 507 
O anel do meu amigo — сочинение португальского трубадура Перо Гонсалвеса де Порто Каррейро (Pero Gonçalvez de Porto Carreiro), автора изысканно-изящных «песен о друге», содержит четыре строфы по модели 2+1 — двустишие с неизменным рефреном из одного стиха. Параллелистика выражена повторением 1-го и 2-го стихов 1-й строфы во 2-й строфе, 2-го стиха 3-й и 4-й строф с изменением последних слов оригинала. При использовании приёма «лейша-прен» 2-й стих 1-й строфы становится 1-м стихом 3-й строфы, 2-й стих 2-й строфы повторяется как 1-й стих 4-й строфы.

O anel do meu amigo
perdi-o so lo verde pinho,
 e chor’ eu, bela!

O anel do meu amado
perdi-o so lo verde rramo,
 e chor’ eu, bela!

Perdi-o so lo verde pinho:
por en chor’ eu, dona virgo,
 e chor’ eu, bela!

Perdi-o so lo verde rramo,
por en chor’ eu dona d’ algo,
 e chor’ eu, bela!
Орфография, пунктуация и порядок строф по Е. Г. Голубевой

Перстенёк, что подарил мне милый мой,
обронила под зелёною сосной.
 Плакать мне, девице.

Перстенёк, что в дар оставил милый мне,
обронила во зелёной мураве.
 Плакать мне, девице.

Обронила под зелёною сосной.
Горько плакать знатной деве молодой.
 Плакать мне, девице.

Обронила во зелёной мураве.
Горько плакать мне, красавице, в беде.
 Плакать мне, девице.
Перевела Е. Г. Голубева

В предлагаемом Голубевой и Лопешем порядке построения создаётся двойная последовательная цепочка стихов. В редакции Коэна, когда 3-я и 4-я строфы меняются местами, «лейша-прен» 2-й и 3-й строф создаёт внутренне кольцо, а 1-й и 4-й строф — внешнее.

Поджанры 
 Баркарола () или маринья () — песня девушки у реки или у моря. Водная преграда разъединила влюблённых, но ожидающая возвращения возлюбленного надеется, что волны принесут лодку или корабль обратно, прекратив разлуку.
 Кантига о паломничестве () — эта разновидность использовалась преимущественно галисийскими авторами. Церкви служили местом встреч влюблённых.
 Альба () — рассветная песнь или песня утренней зари была редким подвидом галисийско-португальской поэзии. К альбам может быть отнесена одна из наиболее известных кантиг на галисийско-португальском языке и, возможно, лучшая песня цикла об оленях галисийского (?) трубадура Перо Меого (Pero Meogo) [Levou-s'aa alva], levou-s'a velida (B 1188, V 793) при условии принятия предложенного Рипом Коэном современного варианта прочтения утерянных манускриптами первых слов: alva вместо fremosa. В пользу такой версии свидетельствует не менее знаменитая альба Levantou-s'a velida (B 569, V 172) Диниша I, где действие происходит при утренней заре, а моделью для создания которой, по единому мнению исследователей, безусловно послужила песня Меого.
 Баллада () — кантига с упоминанием танца или с приглашением к танцу, редкая разновидность галисийско-португальской лирики, лучший образец которой представлен песней Айраса Нунеса Bailemos nós já todas três, ai amigas.
Избранные песни каждой из этих разновидностей были переведены на русский язык.

Авторы 

Среди 88 авторов корпуса кантиг о друге представлены трубадуры, сегрелы и жонглёры иберийских королевств Галисии, Португалии и Кастилии и Леона. Согласно изданному Коэном полному корпусу кантиг о друге, бóльшее количество произведений этого жанра, включая сомнительное авторство, атрибутируется королю-трубадуру Динишу I (52), Жоану Айрасу из Сантьяго (46) и Жуану Гарсии де Гильяде (22).

Однако количество не обязательно свидетельствует о качестве произведений. Галисийский жонглёр Мендиньо завоевал славу выдающегося поэта благодаря единственной сохранившейся кантиге о друге Sedia-m'eu na ermida de San Simión (B 852, V 438), относящейся к поджанру кантиг о святых местах () и признанной одной из лучших всего корпуса 500 женских песен о любви. Сила поэтического мастерства при кажущейся традиционной простоте формы воплотилась благодаря способности передать глубокие чувства окружённой бушующими волнами девушки, символизирующими как её любовную страсть, так и её безнадёжность. Короткая песня погружает во внутренний мир влюблённой с её желанием, отчаянием, беспокойством, страхом смерти перед водной стихией и опасением того, что возлюбленный так и не появится на свидании. Эмоциональность атмосферы усилена употреблением незаконченного прошедшего, настоящего и будущего времён, что погружает слушателя в многозначное безвременье и задаёт загадку: если в первых двух строфах девушка вспоминает о прошедшем событии, то как воспринимать её опасения в настоящем и страх перед возможной гибелью в будущем?.

Критические издания 
   
  (rpt. Lisboa: Centro do Livro Brasileiro, 1973)

См. также 
 Кантига

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 
 
  — Paulina Ceremużyńska. E moiro-me d'amor - Cantigas de desexo e saudade, 2006, Galiza - Espanha (contrafactum CSM 276)

Куртуазная литература
Текстомузыкальные формы
Поэтические жанры
Литература Галисии
Литература Португалии
Поэзия Испании
Трубадуры
Трубадуры Пиренеев